I liga szkocka w piłce nożnej (1959/1960) – sześćdziesiąty trzeci sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Hearts. Awans uzyskały zespoły St. Johnstone i Dundee United. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Stirling Albion i Arbroath.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1959 w piłce nożnej
1960 w piłce nożnej